Prinses Julianaschool (Baarn)
 Prinses Julianaschool (Brussel)
 Prinses Julianaschool (Groningen)